Серикжа́н Урсте́мович Мужи́ков (; род. 17 июня 1989) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Тобол» Костанай.

Карьера

Клубная 
Начало футбольной карьеры Мужикова связано с игрой в Первой лиге за вторую команду талдыкорганского клуба «Жетысу», носившую названия «Коксу» и «Жетысу-2». С 2008 года — игрок основного и дублирующего состава «Жетысу».

Является единственным футболистом, забившим гол в составе «Жетысу» в розыгрыше Лиги Европы. Гол был забит 12 июля 2012 в ворота «Леха».

В 2014 году перешёл в столичный клуб «Астана», в 2015 году был в аренде в «Кайсаре», после чего вернулся в «Астану». В её составе Мужиков стал шестикратным чемпионом Казахстана. Также играл в групповой стадии Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

С 2020 года играет за костанайский «Тобол».

В сборной 
В сборной Казахстана дебютировал 10 августа 2011 года в товарищеском матче против Сирии.

Достижения 
 «Жетысу»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2011

 «Астана»
 Чемпион Казахстана (6): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 «Тобол»
 Чемпион Казахстана: 2021
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2020

 Личные
 2010 В списках 33 лучших футболистов чемпионата Казахстана под № 3
 2011 В списках 33 лучших футболистов чемпионата Казахстана под № 3

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте ФК «Жетысу»

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Жетысу-М»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Тобол» Костанай